Джеймс Эдвард (Джим) Оберг (, родился 7 ноября 1944 года) — американский учёный в области космических исследований, журналист и историк науки, автор ряда трудов о космических программах СССР, России и Китая. На протяжении 22 лет Оберг работал инженером в НАСА, специализировавшимся на стыковках космических кораблей. Известен как автор 10 книг и более 1000 научных статей на тематику полётов в космос, как один из известнейших консультантов в проведении космических полётов и обеспечении их безопасности, а также как журналист-скептик, дающий свои объяснения случаям обнаружения НЛО, отмеченным в прессе.

Образование и карьера в НАСА 
Джим Оберг родился 7 ноября 1944 года в Нью-Йорке. Окончил Уэслианский университет Огайо со степенью бакалавра математики в 1966 году, Северо-Западный университет со степенью магистра прикладной математики (астродинамики в 1969 году (сотрудник НАСА) и Университет Нью-Мексико со степенью магистра компьютерных наук в 1972 году.

Во время учёбы в Северо-Западном университете начал писать докторскую работу по математике, однако в 1970 году был призван в вооружённые силы США.. Он служил до 1975 года в ВВС США, его служба была связана с ядерным и лазерным оружием; в 1972—1975 годах работал в Институте компьютерных наук Министерства обороны США, где участвовал в разработке и испытании ARPANET. После демобилизации перешёл в НАСА, где проработал до 1997 года в Космическом центре имени Линдона Джонсона, специализируясь на полётах «шаттлов». Оберг работал в ЦУП во время ряда миссий (первой из них стала STS-1), специализируясь на процедурах стыковки, а кульминацией его работы стало управление полётом STS-88 — первой миссии по сбору МКС.

В 1990-е годы Оберг по запросу НАСА занялся исследованием советской космической программы, изучая в основном аспекты безопасности. На фоне программ запуска челноков к станции «Мир» для НАСА было крайне важно исследовать все вопросы безопасности. Оберг опубликовал несколько книг о советской и российской космонавтике, став одним из немногих западных высококлассных специалистов по истории космонавтики СССР и России. Он неоднократно выступал перед Конгрессом США с докладами о космонавтике СССР и России.

В 1997 году Оберг уволился из НАСА и занялся журналистской карьерой. Он является консультантом по вопросам безопасности полётов космических кораблей, а также работает журналистом в области космонавтики

Карьера журналиста и писателя 
Статьи Оберга публикуются в онлайн-изданиях: он работал корреспондентом в прямом эфире и аналитиком в информационных агентствах United Press International, ABC News и MSNBC, является членом Комитета скептических расследований и консультантом журнала Skeptical Inquirer. Автор более тысячи статей в газетах и журналах, среди которых выделяются The Wall Street Journal, USA Today, Scientific American, Omni, Popular Science, Popular Mechanics, New Scientist, IEEE Spectrum, Air Force Magazine, Star and Sky и другие. Консультант по новостям космонавтики и приглашённый эксперт программ телеканалов NBC News, Discovery Canada и BBC. Снимался в серии «Последний полёт „Колумбии“» телесериала «Секунды до катастрофы».

В декабре 1990 года книга Оберга о советской космонавтике «Красная звезда на орбите» () была экранизирована как три серии научно-популярного сериала «Горизонт». Телеканал  адаптировал выпуски для своего научного телесериала «Nova» в виде мини-сериала из трёх серий под названием «Русские парни что надо» (, вышедшего в феврале 1991 года. Право на показ «Красной звезды на орбите» выкупил HBO. В том же 1991 году Оберг начал борьбу за признание Роберта Генри Лоуренса-младшего американским космонавтом, и через 6 лет ВВС США признали его таковым.

В 1999 году Оберг выпустил книгу «Теория космической мощи» () при финансовой поддержке вооружённых сил США, что было связано с пересмотром отношения к  и применении оружия. Оберг заявил, что космос является уникальной вещью, которая не может быть расширением боевых действий в воздухе. Всего он написал 10 книг, помимо нескольких технических публикаций НАСА, а также несколько энциклопедических статей, которые были опубликованы в таких энциклопедиях, как World Book Encyclopedia, Encyclopædia Britannica (ежегодный выпуск), энциклопедиях издательства Grolier и Academic American Encyclopedia.

Расследования и высказывания

Лунный заговор 

НАСА в 2002 году дала грант на $15 000 Обергу с целью написать материал, представляющий ответ на теорию «лунного заговора», ставящую под сомнение высадку американцев на Луну, однако отменила это решение после выхода выпуска новостей World News Tonight на ABC, поскольку в том выпуске заявили, что подобные действия не входят в обязанности и не попадают под ответственность НАСА. Оберг, тем не менее, заявил, что если сможет найти спонсоров, то продолжит работу над книгой. По мнению Оберга, в странах, где силён антиамериканизм, чаще всего подвергают критике утверждение о высадке американцев на Луну, и отметил в качестве примера Кубу. Также он считает, что недоверие к НАСА по вопросу высадки на Луну растёт не только из-за новой волны сторонников теорий заговора, но и из-за неумения преподавателей учебных заведений и сотрудников НАСА подавать людям информацию.

Космическая программа КНДР 

В апреле 2012 года Оберг как консультант по космической проблематике NBC прибыл в КНДР для наблюдения за запуском спутника Кванмёнсон-3, поскольку в США полагали, что это может быть запуск боевой баллистической ракеты. По мнению Оберга, который изучил космодром Сохэ, ракету Ынха и спутник, КНДР не демонстрировала мирные намерения и особо ничего важного не показала.

Уфология 
Оберг часто пишет о свидетельствах встречи людей с неопознанными летающими объектами и представляет научное объяснение всякого инцидента или же проверяет его на факт мистификации. По его словам, объяснения каждого инцидента делятся на три вида: части ракет, освещённые солнцем на тёмном небе; фрагменты оболочки космического корабля или снежные хлопья; объекты, выходящие из тени на солнечную сторону словно из-за облаков или из-за горизонта.

Все комментарии Оберга к инцидентам

Огнестрельное оружие на борту МКС 

Джеймс Оберг написал ряд статей, в которых выступал против того, чтобы на борту МКС находилось огнестрельное оружие типа ТП-82, входящее в СОНАЗ. По его словам, оружие на борту могло привести к несчастным случаям, и лучше было бы разместить его в специальном отсеке снаружи капсулы с космонавтами, который был бы доступен только после приземления. В 2014 году итальянская женщина-космонавт Саманта Кристофоретти сказала, что хотя пистолет формально числится в СОНАЗ, перед каждым полётом на МКС принимается решение о том, брать ли его на борт или нет.

Личная жизнь 
Оберг женился в 1969 году, живёт со своей супругой Элсестис в Дикинсоне (штат Техас). Есть двое сыновей (р. 1977 и 1984). Оберг владеет английским, русским, французским и латынью, изъясняется на немецком, шведском, испанском, казахском и японском.

Награды и звания 
 Дважды победитель национальной космической премии имени Годдарда
 Обладатель первого и второго призов Американского общества редакторов бизнес-издательств (май 2000)
 Лауреат приза журнала New Scientist — 1000-фунтовой бутылки виски Cutty Sark за статью об НЛО
 Член Комитета скептических расследований
 Член Британского межпланетного общества
 Член Российской академии космонавтики (первый иностранец)
 Член

Библиография

Книги

Готовящиеся к публикации книги

 The Mars Conquest
 Red Stars in Orbit

Библиография для НАСА

 Space Shuttle Mission Control Center: Overview of Information and Decision Flows (for McDonnell Douglas)
 Rendezvous and Proximity Operations Handbook
 History of Orbital Rendezvous
 Flight Data File: Crew Procedures, STS-32 LDEF Retrieval
 Console Handbook, Rendezvous Guidance and Procedures Officer
 Training Guide, Rendezvous Guidance and Procedures Handbook

Примечания

Ссылки 
 

Журналисты США
Историки США
Сотрудники НАСА
Выпускники Уэслианского университета Огайо
Выпускники Северо-Западного университета
Выпускники Университета Нью-Мексико